Hajduk steht für:

 FK Hajduk Kula, serbischer Fußballverein
 Hajduk Split, kroatischer Fußballverein
 Stadion Hajduk, Fußballstadion des FK Hajduk Kula

Hajduk ist der Familienname folgender Personen

 Anja Hajduk (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 August Hajduk (1880–nach 1930), österreichisch-ungarischer Grafiker, Porträtmaler und Illustrator
 Jacek Hajduk (* 1982), polnischer Schriftsteller, Übersetzer, klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Jurij Hajduk (* 1985), ukrainischer Rennrodler
 Lubina Hajduk-Veljković (* 1976), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin (Sorbische Sprache)
 Serhij Hajduk (* 1963), ukrainischer Konteradmiral
 Simona Hajduk (* 1989), kroatische Handballspielerin
 Witalij Hajduk (* 1957), ukrainischer Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Heiducken, Bezeichnung für meist bandenmäßig organisierte Gesetzlose in Südosteuropa zur Zeit der türkischen Herrschaft
 Haidu
 Haiduc
 Haiduk
 Hajdu
 Hayduck
 Heiduk
 Heuduck
 Heyduck